Robin Persson, född 5 december 1985 i Nyköping, är en svensk ishockeyback. Han är storebror till ishockeyspelaren Dennis Persson.

Extern länk 

Födda 1985
Idrottare från Nyköping
Levande personer
Män
Spelare i Linköping HC
Svenska ishockeyspelare